Das fliegende Klassenzimmer ist der Titel
 eines Jugendbuchs des deutschen Schriftstellers Erich Kästner aus dem Jahre 1933, siehe Das fliegende Klassenzimmer
 sowie dessen Verfilmungen
 von Kurt Hoffmann aus dem Jahr 1954, siehe Das fliegende Klassenzimmer (1954)
 von Werner Jacobs aus dem Jahr 1973, siehe Das fliegende Klassenzimmer (1973)
 von Tomy Wigand aus dem Jahr 2003, siehe Das fliegende Klassenzimmer (2003)